Název Žandov má více sídel:
 Žandov, město v okrese Česká Lípa
 Dolní Žandov, obec v okrese Cheb
 Horní Žandov, část obce Dolní Žandov v okrese Cheb
 Žandov (Chlístovice), část obce Chlístovice v okrese Kutná Hora
 Žandov (Chlumec), část obce Chlumec v okrese Ústí nad Labem
 český název města Bad Schandau v Německu.

Externí odkazy